Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2015 is het zeventiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt dertien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 22 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 18 oktober op het Losail International Circuit in Qatar.

Kalender

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website WK Supersport

Motorsport in 2015
Wereldkampioenschap Supersport